Gora Karaultepe är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Ararat, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Karaultepe är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Karaultepe är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Yeranos Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer söder om Gora Karaultepe. Runt Gora Karaultepe är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer nordväst om Gora Karaultepe.

Trakten runt Gora Karaultepe består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Ararat (provins)
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre